

Населені пункти та їхні частини

 Боґуцин — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Боґуцин — село в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Боґуцин — село в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Боґуцин — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Боґуцин — село в гміні Ґарбатка-Летнісько Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Боґуцин — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Боґуцин — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Боґуцин — частина села Вільчиська в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки